Ви́ски:
 Виски ( или ) — крепкий алкогольный напиток.
 Виски () — трагикомедия Хуана Пабло Ребелья и Пабло Штоля (Аргентина, 2004).
Виски́:
 Висок (мн. ч виски) — анатомическая область головы человека.
 Виски — деревня в Печорском районе Псковской области России (Новоизборская волость).

См. также 
 Виски-камни — см. Камни для виски
 Висок (значения)